Katye Moren kan syfta på:

Haiti 

 Quartier-Morin, kommun, Nord, 
 Quartier Morin, ort, Nord,